Hærværk henviser til flere artikler:
 Hærværk – nyttesløs ødelæggelse efter straffelovens § 291.
 Hærværk (roman) – roman af Tom Kristensen fra 1930.
 Hærværk (film) – en film fra 1977, baseret på romanen af Tom Kristensen.
 Hærværk (band) – en dansk punkgruppe, der stammer fra Fredericia.